La Part maudite
 La Part obscure.